Янис

 Янис — имя латышского происхождения, вариант имени Яни.
 Янис — озеро на территории Боровского сельского поселения Калевальского района Республики Карелия.
 Я́нис () — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия России. Входит в состав посёлка Ляскеля.

См. также 
 Ян (имя)

Примечания